Brånsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Brånsjön (Hörnefors socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (8,23 ha)
Brånsjön (Vännäs socken, Västerbotten), sjö i Vännäs kommun,  (69,3 ha)
Brånsjöns naturreservat, fågelsjö och ett naturreservat i Vännäs kommun i Västerbottens län,

Se även
Brånasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn